Черлина () — село в Сорокском районе Молдавии. Наряду с селом Немировка входит в состав коммуны Немировка.

История 
На чисто славянское происхождение названия села указывает российский языковед М. В. Сергиевский в своей работе «Топонимия Бессарабии и её свидетельство о процессе заселения территории». Название села, как и значительная часть названий в Сорокском уезде происходит, как можно думать, от имен или фамилий местных владельцев, некоторые же повторяют названия, известные по другим областям.

География 
Село расположено на правом берегу реки Днестр на высоте 40 метров над уровнем моря. Близлежащие сёла — Немировка, Воронково, Залучены.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Черлина проживает 1300 человек (639 мужчин, 661 женщина).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Сорокского района
Населённые пункты на Днестре